Browning [braunink] může znamenat:

příjmení osob
 Elizabeth Barrettová-Browningová (1806–1861) – anglická spisovatelka
 Emily Browningová (* 1988) – australská herečka
 John Browning (1855–1926) – americký konstruktér a výrobce zbraní
 Logan Browning (* 1989) – americká herečka a profesionální tanečnice
 Robert Browning (1812–1889) – anglický básník viktoriánského období
 Tod Browning (1880–1962) – americký režisér a herec

jiný význam
 Jim Browning – internetový alias softwarového inženýra, YouTubera a hackera ze Severního Irska

americký výrobce zbraní
 6,35 mm Browning – náboj
 7,65 mm Browning – náboj
 9 mm Browning – náboj 
 BAR 1918 – Browning Automatic Rifle
 Browning 1900 – automatická pistole
 Browning HP – pistole
 Browning M1917 – těžký kulomet
 M1919 Browning – těžký kulomet
 M2 Browning – těžký kulomet

Externí odkazy